Бевилер може да се односи на:

 Бевилер (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Бевилер (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел